Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2015 – szesnaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w pięciu hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 27 marca do 11 kwietnia 2015 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do rozgrywek elity. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane trzyetapowym systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 27 marca a 4 kwietnia 2015 roku  we francuskim regionie Midi-Pireneje. Zespół mógł się składać z maksymalnie dwudziestu sześciu zawodników urodzonych w latach 1997–1998.

Osiem najsłabszych europejskich zespołów rywalizowało natomiast w dywizjach C i D na Węgrzech oraz w Andorze w pierwszej połowie kwietnia 2015 roku. Po wycofaniu się Austrii Dywizja C rozegrała zawody w zmniejszonej do trzech drużyn obsadzie.

Sensacją zawodów Elity była postawa Gruzinów, którzy dotarli do finału obydwa mecze wygrywając po konkursie karnych kopów. W decydującym o tytule spotkaniu ulegli jednak wysoko Francuzom, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Rosja, Ukraina, Dania i Andorra.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Turniej kwalifikacyjny 
W rozegranym w Lizbonie turnieju wzięli udział finaliści Dywizji A oraz najsłabszy zespół rozgrywek Elity poprzedniej edycji. Zwycięzca turnieju zyskiwał awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Niepokonana w turnieju okazała się reprezentacja gospodarzy.

Elita

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2015 w rugby union
2015 we Francji
Rugby union we Francji
2015 na Węgrzech
Sport w Kecskemét
Rugby union na Węgrzech
2015 w Andorze
Sport w Andorze (miasto)